Лариса (ім'я) — жіноче ім'я.
 Свята Лариса — мучениця.
 Лариса (футбольний клуб) — професіональний грецький футбольний клуб з міста Лариса, столиці периферії Фессалія.
 Лариса — супутник Нептуна, 8-ої планети Сонячної системи. 

 Географічні об'єкти

Лариса — назва кількох поселень, заснованих, за переказами, пеласгами — народом, який населяв південь Балканського півострова до прихода греків. З їхньої мови лариса нібито перекладається як «фортеця». За іншою версією міста називалися на честь Посейдонової дружини — яку пеласги вважали своєю прародителькою.

 Лариса (місто) — місто у Фессалії.
 Лариса (ном) — ном у Фессалії.
 Лариса Еолідська — давньогрецьке місто в Еоліді (Анатолія).
 Лариса Сирійська — давньогрецьке місто в долині Оронта (Сирія).
 Лариса Аргоська — акрополь міста Аргос на Пелопоннесі.

Посилання
 Behind The Name. Етимологія і історія імен